Арха́т (от  — достойный; или ) — в буддизме человек, достигший полного освобождения от клеш и вышедший из «колеса перерождений»; верующий, вступивший в четвёртое отделение пути ко спасению и ещё при жизни достигший неполной («дживанмукти» веданты — «искупление при жизни») Нирваны, то есть совершенного, высшего состояния человеческой души, характеризуемого абсолютным спокойствием, отсутствием всяких страстей и эгоистических движений; буддийский святой. Тогда как абсолютная Нирвана («паринирвана») может быть достигнута только после смерти.

Подробнее 
В самой ранней ветви буддизма — тхераваде, архат — это человек, полностью избавившийся от омрачений. Архат, согласно этому направлению буддизма, есть наивысшая степень просветления («бодхи»). Согласно «Пасадика сутте» ДН 29, архат не способен совершить следующие 9 деяний: намеренно отнять жизнь у живого существа, взять что-либо с намерением украсть, вступить в половое сношение, намеренно солгать, накапливать вещи для собственного удовольствия, как это делают домохозяева, а также совершать действия, основанные на страсти, злобе, заблуждении и страхе.

Достичь нирваны и стать архатом, согласно хинаяне и тхераваде, могут преимущественно буддийские монахи, практикующие буддизм самостоятельно, при этом также необходимо большое количество перерождений. Миряне согласно «Трипитаке» (Сутта-нипата, 392—403 (Сутта «Дхаммика»), «Каттхаваттху» 4:1) также могут стать архатами, хотя обычно их убеждают улучшать свою карму путём совершения хороших действий с тем, чтобы в одной из следующих жизней стать монахом. Российский буддолог А. В. Парибок в послесловии к «Милиндапаньхе» (с. 423) пишет, что из Канона (Каттхаватху 4:1) известно, что архатами становились не только члены Сангхи (буддийской общины, монахи), но и миряне, а также подвижники-небуддисты, услышавшие хоть краткую буддийскую проповедь. Парибок ссылается на Каттхаватху 4:1 где описаны такие случаи. «Милиндапаньха», классический текст Тхеравады, в книге 3, гл. 7 также упоминает о таких случаях. В представлении многих пишущих о буддизме наивысшим достижением мирянина без становления монахом может быть лишь «попадание на небеса».

В махаяне же существует такое понятие, как Всеведение Будды — таким образом любой буддист может достичь просветления. Особенно показательна в этом отношении «Вималакирти-нирдеша-сутра» («Сутра поучений Вималакирти», важнейший махаянский текст, по мнению учёных, созданный ориентировочно в 100 году новой эры).

Архат, согласно махаяне, зациклен на собственном просветлении и не может постичь Всеведения — самой последней стадии пробуждения и умиротворения.

На пути к архатству человек сначала должен стать сротапанной — «вступившим в поток», после чего он уже никогда не деградирует до состояния «обычного человека». Следующий уровень — сакридагамин («возвращающийся лишь единожды»); ставший сакридагамином родится ещё только один раз. Затем — анагамин (невозвращающийся); он не вернётся в мир желаний — камалоку, но ещё может родиться в высших божественных мирах — рупалоке и арупалоке. Становясь из анагамина архатом, человек достигает нирваны только для самого себя и не стремится ни к чему другому. Согласно воззрению махаяны, будды побуждают архатов выйти из эгоистической «нирваны для себя» и вступить на путь бодхисаттвы. С точки зрения буддийской философской школы Мадхъямака-Прасангика, архаты хинаяны не полностью избавились от омрачений, так как хинаянские практики (в том числе в школе тхеравада), придерживаются философских воззрений школ Саутрантика или Вайбхашика, относящихся к Первому повороту Колеса Учения.

Махадева сформировал следующие положения архатства, которые стали причиной окончательного разделения школ Тхеравады и Махасангхики:
 У архата могут быть ночные поллюции.
 У архата может быть незнание чего-либо.
 У архата могут быть сомнения.
 Архатство может быть определено другим.
 Практиковать просветление можно через произнесение слов.

Иконография архатов 
Несмотря на индийское происхождение понятия «архат», иконография изображения этих персонажей, судя по всему, в Индии не разрабатывалась. До наших дней не дошло ни одного индийского изображения архата до тех пор, пока их иконография не была изобретена в Китае. Также изображения архатов отсутствуют в буддийском искусстве Шри-Ланки и стран Юго-Восточной Азии.

В Китае первые письменные сообщения о группе из 16 архатов относятся к V веку, но самые ранние изображения архатов появились в Китае в эпоху Тан (618—906). Это были комплексы из 16 архатов, которые базировались на буддийском тексте «Запись о Пребывающей Дхарме, рассказанная Великим Архатом Нандимитрой». Текст этого сочинения был привезён в Китай монахом-пилигримом Сюаньцзаном (602—644) в середине VII века. В нём описывается магическая сила, которой обладают архаты, и райские земли, в коих они обитают. Кроме того, текст сообщает о роли архатов в защите и поддержке буддизма в исторический период между жизнью Будды Шакьямуни и приходом Будды будущего — Майтрейи.

Начиная с VIII века, архаты становятся важной частью культовой практики в Китае. Их иконография отлилась в два ясно различимых стилистических варианта. Первый был создан художником Гуаньсюем (832—912). В этом варианте архаты изображались с «экзотической» экстравагантной внешностью, которая в Китае всегда была символом иноземного происхождения персонажа (но, возможно, и символизировала его сверхъестественные способности); картины рисовались чёрной тушью с подкраской, в них, как правило, отсутствовало пейзажное или какое либо иное предметное окружение.

Второй стиль был создан художником Ли Гунлинем (ум. 1106), который был не только выдающимся пейзажистом, но и мастером буддийской живописи. Это цветные, выполненные в академическом стиле картины, в которых портреты архатов напоминают портреты выдающихся монахов или китайских учёных-чиновников. Эта манера была особенно популярна в Китае в эпоху Сун (906—1279) и Юань (1279—1368). Оба стиля изображения архатов, как и их смешанные варианты в дальнейшем распространились в искусстве Кореи и Японии. В Тибете, куда изображения архатов попали из Китая, и известны по меньшей мере с XI века, два разных стиля смешались в силу того, что тибетские танки были цветными: архаты в них часто имели экзотическую внешность, но рисовались в окружении слуг и пейзажа.
 
Существуют серии изображений из 4, 12, 16, 17, 18 и 500 архатов. Для размещения скульптурных серий из 500 архатов при буддийских храмах строились специальные помещения.

См. также 

 Будда
 Храм архатов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Типитака (см., напр., на сайте Тхеравада.ру)
 Дхаммапада. (Гл. об Архатах.) Пер. В. Топорова. М. 1960.
 Суттанипата. Пер. Н. И. Герасимова. \\ В сб.:Стержень жизни. М. 1997.
 Джатаки. Пер. Б. Захарьина. М.1979.
 Милиндапаньха. Пер. А. Парибка. «Наука». 1989.
 В. П. Андросов, Буддизм Нагарджуны, Восточная литература РАН, 2000, стр. 650-51
 Marylin M. Rhie, Robert A.F. Thurman, «Arhats» in «Wisdom and Compassion, The sacred art of Tibet». Expanded edition, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, NY 2000; pp. 102—119
 «Arhats in China and Tibet» in James C.Y. Watt et al. The World of Khubilai Khan, Chinese Art in the Yuan Dynasty. The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Haven and London, 2010, pp. 116—122.
 «Arhats» in Robert E, Fisher «Art of Tibet», London, 1997, pp. 59-62

Буддийская космология
Буддийская мифология
Святые
Санскритские слова